Storstengrundet (Luleå), een Zweeds zandbank behorend tot de Lule-archipel
 Storstengrundet (Piteå), een ondiepte in de Bondöfjärd, een Zweedse fjord